

Théonyme 
 Thor (Þórr) est un dieu de la mythologie nordique.

Prénoms 
Thor (variante de Tor) est un prénom scandinave.

Patronyme 
 Jean Gaudaire-Thor (1947-), peintre français
 JT Thor (2002-), joueur américain de basket-ball
 Sig Thor (ou Sigvart Thorkelsen) (1856-1937), arachnologue norvégien

Géographie 

  ;
  ;
 Le Thor, une commune du département du Vaucluse en France ;
 Thor, un volcan actif sur la lune Io ;
 Thor, une ville du comté de Humboldt, en Iowa, aux États-Unis.

Astronautique 
Thor peut désigner :
 Thor, un missile balistique américain ;
 Thor, un lanceur spatial américain dérivé du missile ;
 Thor-Agena, une sous-série du lanceur Thor.

Univers de fiction 
Thor peut désigner :
  Thor, un super-héros des éditions Marvel Comics ;
 Thor, un périodique centré sur Thor ;
 Thor, une série de films centré sur Thor ;
 Thor, film tiré du comic de Marvel, réalisé par Kenneth Branagh et sorti en 2011 ;
 Thor : Le Monde des ténèbres, film réalisé par Alan Taylor et sorti en 2013 ;
 Thor : Ragnarok, film réalisé par Taika Waititi et sorti en 2017 ;
 Thor: Love and Thunder, film réalisé par Taika Waititi et sorti en 2022 ;
 Thor, le nom d'un des aliens de la race des Asgards, de l'univers de fiction de Stargate SG-1.

Divers 
Thor peut aussi désigner :
 Thor, une bière brassée par Royal Unibrew ;
 Thor, une bière brassée par la Brasserie Valduc-Thor ;
 Thor, un genre de crevette ;
 Thor, une modulation radio, utilisée par les radio-amateurs ;
 Thor, un croiseur auxiliaire de la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Þór, un navire amiral de la garde-côtes d'Islande ;
 Thor, un logiciel de tracé des horaires de Réseau ferré de France ;
 Thor, un codec vidéo développé par Cisco (membre de l'Alliance for Open Media) ;
 Thor, un jeu de société de Reiner Knizia.

Voir aussi 
 K Waterschei SV THOR Genk, un club belge de football, situé à Genk dans le Limbourg, aujourd'hui fusionné avec le KRC Genk
 Thor, le surnom du joueur de baseball Noah Syndergaard

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom